

Lokalizacje

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Roswell – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Fulton
 Roswell – miasto w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Chaves
 Roswell – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
 Roswell – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Miner

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Roswell (ang. Roswell Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Miner-

Pozostałe 
 Roswell: W kręgu tajemnic (cykl) – seria książek Melindy Metz
 Roswell: W kręgu tajemnic (serial telewizyjny) – amerykański serial telewizyjny powstały na podstawie książki
 Roswell: Fikcyjna planeta z serialu animowanego "Buzz Astral z Gwiezdnej Bazy"

Zobacz też 
 Incydent w Roswell
 Port lotniczy Roswell